In 1980 werd het vierde Campeonato Gaúcho Terceira Divisão gespeeld, het derde niveau voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd georganiseerd door de FGF en werd gespeeld van 31 augustus tot 30 november. Igrejinha werd kampioen. .

Eerste fase

Groep A

Groep B

Halve finale
 Heen

Pradense stelde een niet-speelgerechtigde speler op waardoor GEPO de overwinning toegekend kreeg. 
 Terug

Pradense gaf forfait
 Beslissende wedstrijd

Finale
 Heen

 Terug

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Gau